Le qualificazioni del singolare  del BCR Open Romania 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BCR Open Romania  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Gaël Monfils (Qualificato)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 Hidekazu Ina (primo turno)
 Pablo Cuevas (secondo turno)

 Oliver Marach (secondo turno)
 Jurij Ščukin (Qualificato)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Oleksandr Dolgopolov (primo turno)

Qualificati 

 Gaël Monfils
 Hugo Armando

 Jurij Ščukin
 Catalin-Ionut Gard

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2007